These Days (englisch für „heutzutage“) steht für:

 These Days (Album), Album von Bon Jovi (1995)
 These Days (Lied), Lied von Take That (2014)
 One of These Days, Lied von Pink Floyd (1971)